Глубо́кский райо́н () — административная единица на северо-западе Витебской области Белоруссии. Административный центр — город Глубокое.

Административное устройство 
В районе 13 сельсоветов:

 Голубичский
 Залесский
 Зябковский
 Коробовский
 Ломашевский
 Обрубский
 Озерецкий
 Плисский
 Подсвильский
 Прозорокский
 Псуевский
 Уделовский
 Узречский

География 
Территория — 1800 км². Крупнейшее озеро — Шо. Из болот — самое большое Журавлёвское. В районе озера Шо, по одной из версий, находится географический центр Европы. В Глубокском районе находится самое глубокое озеро Беларуси Долгое — глубиной 53,7 метра. По территории района протекает река Огурневка.

Глубокский район граничит с Поставским районом на западе, Шарковщинским районом на севере, Миорским и Полоцким районами на северо-востоке, Ушачским районом на востоке, Докшицким районом на юге.

История 
Глубокский район образован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1940 года как административная единица Вилейской области. В состав района вошли город Глубокое, Глубокская и часть Залесской волости Дисненского уезда. Территория района составила 592 кв. км с населением 35 099 человек (в Глубоком — 9650).

2 июля 1941 года Глубокое было оккупировано немецкими войсками и преобразовано в центр округа рейхскомиссариата Остланд. Здесь размещались управа округа, немецкий гарнизон, армейские склады. Оккупанты создали в Глубоком еврейское гетто, которое уничтожили в 1943 году. В районе Березвечья размещался лагерь смерти (шталаг № 351), его жертвами стали свыше 27 тыс. советских и итальянских военнопленных.

3 июля 1944 года советские войска освободили город Глубокое. Согласно новому административному разделу (с 20 сентября 1944 года), территория Глубокского района стала единицей Полоцкой области.

8 января 1954 года проведена административно-территориальная реформа, согласно которой Глубокский и Плисcкий районы стали частью Молодечненской области.

С 20 января 1960 года район — в составе Витебской области. В тот же день был упразднён Дуниловичский район, и 8 сельсоветов были присоединены к Глубокскому району. 25 декабря 1962 года были упразднены Докшицкий и Плисский районы, большая часть их территории была передана Глубокскому району. В тот же день 5 сельсоветов на западе Глубокского района были переданы Поставскому району. 6 января 1965 года был воссоздан Докшицкий район, которому были переданы 9 сельсоветов. 12 февраля 1965 года были пересмотрены границы Глубокского и Миорского района: из состава последнего было передано в Глубокский район 4 сельсовета, 30 июля 1966 года 2 из этих сельсоветов были переданы повторно созданному Шарковщинскому району.

Демография 
Население района составляет 37 712 человек (на 1 января 2016 года).

В 2018 году 16,8% населения района было в возрасте моложе трудоспособного, 53,4% — в трудоспособном, 29,8% — старше трудоспособного. В 2017 году коэффициент рождаемости составил 10,6 на 1000 человек, коэффициент смертности — 18 (средние коэффициенты рождаемости и смертности по Витебской области — 9,6 и 14,4, по Республике Беларусь — 10,8 и 12,6). В 2017 году в районе родилось 395 и умерло 667 человек. Сальдо внутренней миграции отрицательное (в 2017 году — -35 человек).

В 2017 году в районе было заключено 259 браков (7 на 1000 человек, один из самых высоких показателей в Витебской области) и 84 развода (2,3 на 1000 человек, один из самых низких показателей в Витебской области); средние показатели по Витебской области — 6,4 и 3,4 на 1000 человек, по Республике Беларусь — 7 и 3,4 на 1000 человек соответственно.

Экономика 
Средняя зарплата в районе составляет 88,9% от среднего уровня по Витебской области (2017 год). В 2017 году в районе было зарегистрировано 197 микроорганизаций и 27 малых организаций. В 2017 году 8,5% организаций района были убыточными (в 2016 году — 7,9%). В 2015—2017 годах в реальный сектор экономики района поступило 5,4 млн долларов иностранных инвестиций (100% из них — прямые). В 2017 году предприятия района экспортировали товаров на сумму 58,64 млн долларов, импортировали на 8,38 млн долларов (сальдо — 50,26 млн долларов).

Выручка предприятий и организаций района от реализации продукции, товаров, работ, услуг за 2017 год составила 215,6 млн рублей (около 108 млн долларов), в том числе 25,4 млн рублей пришлось на сельское, лесное и рыбное хозяйство, 76,2 млн на промышленность, 14,6 млн на строительство, 77,3 млн на торговлю и ремонт.

Промышленность 
В районе действует более 100 предприятий и организаций, из них 17 приходятся на промышленный сектор.

Здесь расположены:
 крупнейший в СНГ молочно-консервный комбинат (более 700 человек),
 крупнейший в Белоруссии комбикормовый завод,
 Глубокский мясокомбинат,
 Плисский льнозавод в Подсвилье (банкрот с 2017 года),
 Подсвильский завод пищевых продуктов,
 КУП «Подсвильский винзавод»,
 ОАО «Мосарский льнозавод»,
 КПУП «Глубокская типография»,
 Глубокский хлебозавод (филиал ОАО «Витебскхлебпром»).

В 2018 году в промышленности района было занято 2,7 тысяч человек. Предприятия Глубокской области производят более 50% молочных консервов в Витебской области, 17% мяса и мясопродуктов, 12% колбасных изделий и сыров, 7% масла сливочного.

Сельское хозяйство 

Аграрный комплекс включает 27 сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности (4,5 тыс. работающих).

Под зерновые культуры в 2017 году было засеяно 17,6 тыс. га пахотных площадей, под кормовые культуры — 20,2 тыс. га, под лён — 0,7 тыс. га. Валовой сбор зерновых и зернобобовых в 2017 году составил 45,9 тыс. т (средняя урожайность — 26,2 ц/га), сбор льноволокна составил 817 т.

На 1 января 2018 года в сельскохозяйственных организациях района (без учёта фермерских и личных хозяйств населения) содержалось 42,1 тыс. голов крупного рогатого скота (в том числе 14,1 тыс. коров),21,8 тыс. свиней, 244,6 тыс. голов птицы. За 2017 год было произведено 6136 т мяса (в убойном весе) и 56 905 т молока. Поголовье дойных коров в Глубокском районе самое большое в Витебской области, а по производству молока район находится на четвёртом месте в области, а также 52,6 млн яиц (третье место в Витебской области).

Строительство 
Строительный комплекс района включает 8 строительных и ремонтно-строительных организаций.

Транспорт 
По району проходят автодороги:
 «Полоцк-Молодечно»,
 «Полоцк-Вильнюс»,
 «Браслав-Бегомль».

Преступность и пенитенциарная система 
В 2017 году в районе было зарегистрировано 293 преступления, или 789 на 100 тысяч человек (средний показатель по Витебской области — 871).

В Глубоком, в комплексе зданий Березвечского базилианского монастыря XVII века, расположена исправительная колония № 13 (ИК-13) Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь.

Здравоохранение 
В 2017 году в учреждениях Министерства здравоохранения Республики Беларусь насчитывалось 69 практикующих врачей (18,7 в пересчёте на 10 тысяч человек; средний показатель по Витебской области — 37, по Республике Беларусь — 40,5) и 362 средних медицинских работника. В лечебных учреждениях района насчитывалось 233 больничных койки (63 в пересчёте на 10 тысяч человек; средний показатель по Витебской области — 80,5, по Республике Беларусь — 80,2). По обеспеченности населения врачами район находится на предпоследнем месте в Витебской области, опережая только Докшицкий район (16,2 на 10 тысяч человек).

Культура и образование 
В районном центре расположен Глубокский историко-этнографический музей с 12,1 тыс. музейных предметов основного фонда. В 2016 году музей посетили 33,3 тыс. человек (по этому показателю музей находится на шестом месте в Витебской области). Наиболее ценными экспонатами музея считаются картины белорусского художника Язепа Дроздовича. У музея есть филиал — Культурно-дендрологический комплекс деревни Мосар (парк, созданный в 1990-е — 2000-е ксендзом Юозасом Булькой и прихожанами костёла святой Анны).

В 2017 году в районе действовало 21 учреждение дошкольного образования (включая комплексы «детский сад — школа») с 1312 детьми. В 2017/2018 учебном году действовало 19 учреждений общего среднего образования, в которых обучалось 3760 учеников. Учебный процесс в школах обеспечивали 633 учителя.

Религия 
По состоянию на начало 2019 года в Глубокском районе зарегистрировано 19 православных и 12 католических общин, а также по одной общине евангельских христиан-баптистов, мусульман, свидетелей Иеговы, старообрядцев, христиан веры евангельской (пятидесятников), христиан полного Евангелия. При общинах действует 12 католических воскресных школ с 360 учащимися, 6 православных воскресных школ с 280 учащимися, 1 баптистская воскресная школа с 10 учащимися. Действуют по одному католическому и православному монастырю с 2 и 9 монахами соответственно.

Достопримечательности 

 Костёл Троицкий 1764—1782 г.
 Мемориальная колонна конец XVIII в.
 Монастырь базилиан Березвечский XVIII в.
 Монастырь кармелитов XVII—XIX в.
 Католическая церковь Св. Анны (1792), принадлежала иезуитам, в д. Мосар
 У деревни Сахновичи на берегу озера Гиньково находится единственная в Белоруссии карстовая пещера   
 В хуторе Саннички, примыкающему к деревне Сахновичи, сохранился деревянный усадебный дом начала XX века

См. также 
 Холокост в Глубокском районе
 Полоцко-Лепельская партизанская зона

Примечания

Ссылки 
 Достопримечательности Глубокского района на Radzima.org 
 Экономическая характеристика, отдых и здоровье, предприятия